Syringodea är ett släkte av irisväxter. Syringodea ingår i familjen irisväxter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Irisväxter
Syringodea